Branca de Neve — conto de fadas
 Branca de Neve (Disney) — personagem dos filmes da Disney
 Branca de Neve e os Sete Anões (filme) — filme da Disney de 1937; título original: Snow White and the Seven Dwarfs
 Branca de Neve e os Sete Anões (trilha sonora) — do filme anterior
 Snow White: A Tale of Terror — filme norte-americano de 1997; no Brasil: A Floresta Negra
 Branca de Neve (filme de 2000) — português
 Branca de Neve (filme de 2001) —  americano-canadense
 Mirror Mirror (filme) — filme de 2012; no Brasil:  Espelho, Espelho Meu; em Portugal: Espelho Meu, Espelho Meu! Há Alguém Mais Gira Do Que Eu
 Snow White and the Huntsman — filme de 2012; no Brasil: Branca de Neve e o Caçador; em Portugal: A Branca de Neve e o Caçador — trilha sonora do filme anterior
 Snow White and The Huntsman: Original Motion Picture Soundtrack — trilha sonora do filme anterior

Desambiguações de cinema